Radosti života je osmé studiové album české rockové skupiny Katapult, které vyšlo v roce 2010 u vydavatelství Supraphon. Jedná se o první studiové album skupiny v nové sestavě: Říha – Budka – Timpl. Součástí tohoto alba je také videobonus určený pro přehrání v CD-ROMU, který obsahuje dokumentární film o vzniku písně „Metrosexuál“ a dokumentární klip o filmu Rock života.

Seznam skladeb

Obsazení 
Katapult

 Oldřich Říha – kytara, zpěv
 Andy Budka – baskytara
 Ondřej Timpl – bicí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Videoklip k písni „Když (srdce puls)“
 Film o natáčení klipu k písni „Když (srdce puls)“

Alba Katapultu
Alba z roku 2010
Alba Supraphonu